Philby kan avse:
den brittiske arabisten St. John Philby,
den brittiske spionen Kim Philby

Engelska efternamn